Afa Anoa'i sr. – wrestler statunitense membro del tag team The Wild Samoans, padre di Afa Anoa'i jr.
Afa Anoa'i jr. – wrestler statunitense, figlio di Afa Anoa'i sr.